Долор де Кабеза има више значења:

 Долор де Кабеза, Ранчо ел Индио (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Долор де Кабеза (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Долор де Кабеза, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику